Волокова́я — деревня в Заполярном районе Ненецкого автономного округа России. Входит в состав Пешского сельсовета.

География 
Деревня находится на левом берегу реки Пёши, в пограничной зоне.

Население

Экономика 
Основные занятия населения — рыболовство и молочное животноводство. Отделение СПК РК «Заполярье».

Инфраструктура 
Аэропорт, два магазина, начальная школа-детский сад, ФАП, дом культуры.

Транспорт 
Грунтовая автомобильная дорога «Нижняя Пёша — Верхняя Пёша — Волоковая». Регулярное автобусное сообщение с Нижней Пёшей. Регулярные авиарейсы один раз в неделю, из Нарьян-Мара на самолёте Ан-2 или на вертолёте Ми-8.

Примечания

Ссылки 
 Страница МО «Пешский сельсовет» на сайте МО «Заполярный район»
 Официальный сайт МО «Пешский сельсовет»
 Вековой юбилей Волоковой
 Поём тебе славу, Волоковая
 Волоковая – деревня вековая
 Начальная школа сад д. Волоковая

Населённые пункты Заполярного района